Nushagak peut désigner :
 Nushagak, rivière en Alaska
 Nushagak, baie qui est l’estuaire de cette rivière.

Homonymie de toponyme